Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), een Duits uitvinder en luchtvaartpionier
 Zeppelin (luchtschip), een type luchtschip, naar hem vernoemd
 Zeppelin NT (Zeppelin New Technology), een hedendaags luchtschip
 Luftschiffbau Zeppelin, een door hem opgericht bedrijf
 Zeppelin (schip, 1915), een Duits passagiersschip
 Maybach Zeppelin, een luxe oldtimer
 Zeppelin (horloge), een Duits horlogemerk
 Led Zeppelin, een Britse band
 NPO Zappelin, een televisieblok in Nederland voor kleuters en peuters
 Zeppelin (computerspel), een computerspel uit 1983/1984
 Zeppelin (Slagharen), een voormalige uitkijktoren in Nederland

Zie ook 
 Graf Zeppelin (doorverwijspagina)